Francja:
 Laroche-près-Feyt – gmina
 Laroche-Saint-Cydroine – gmina

Osoby:
 Adam LaRoche – amerykański basebalista
 Alain LaRoche – kanadyjski narciarz
 Edmond Laroche – szwajcarski bobsleista
 Jules Laroche – francuski dyplomata
 Louise Laroche – pasażerka Titanica
 Lucie Laroche – kanadyjska narciarka
 Philippe LaRoche – kanadyjski narciarz
 Pierre Laroche – belgijski aktor
 Raymonde de Laroche – francuska pilotka
 Yves LaRoche – kanadyjski narciarz

Zobacz też:
 Gare de Laroche – Migennes
 La Roche
 Roche